

Smerfy 
Smerfy są niebieskie, o budowie ciała podobnej do człowieka, „wzrostu trzech jabłek”, ale posiadają proporcjonalnie większe głowy i wydatne nosy oraz krótkie zaokrąglone ogonki. Ubierają się w białe spodenki połączone z butami, z wycięciem na ogonek, oraz białe czapki frygijskie. Pod czapką nie posiadają włosów na głowie (z wyjątkiem smerfetek), ale ten fakt jest ujawniany bardzo rzadko. Smerfy uzyskują pełnoletniość w wieku 150 lat, a w wieku 100 lat Papa Smerf był jeszcze smerfikiem. Są nieśmiertelne dzięki Kamieniowi Długowieczności zakopanemu pod ich wioską. Małe smerfy przynosi bocian Piórek.

Zbierają między innymi smerfojagody. Dużo czasu spędzają przy naprawianiu tamy, która chroni ich wioskę przed strumieniem. Posługują się językiem „Smerf”, polegającym na zastąpieniu wielu czasowników i przymiotników pochodnymi słowa „Smerf”, np. „Smerfnij i przysmerfuj mi trochę smerfnego soku” (zamiast „Idź i przynieś mi trochę dobrego soku”). W Johan & Pirlouit oraz filmie „Smerfowy Flet” język smerfów był zwykle niezrozumiały przez ludzi i dłuższe próby porozumienia się w nim (bądź po prostu zrozumienia wypowiedzi jakiegoś smerfa) wprawiały ludzi w dezorientację i zawrót głowy.

Cechą wspólną wszystkich niemalże smerfów jest ogromna łatwowierność i naiwność. Często jest ona wykorzystywana przez Gargamela i innych wrogów smerfów, którzy z łatwością je nabierają nawet na oczywiste podstępy. Jedynym smerfem wyłamującym się jest w tym wypadku Papa Smerf. Jako prawie najstarszy i najbardziej doświadczony nie wierzy on ślepo w to, co widzi. To właśnie jego doświadczenie i zapobiegliwość ratują smerfy z opresji. Taki schemat jest szczególnie widoczny w pierwszych czterech seriach filmu.

Zarówno w komiksach, jak i w serialu animowanym, oficjalnie smerfów w wiosce jest 100 (od odcinka Setny smerf), ale później pojawiły się jeszcze inne smerfy, np. Dziadek i Dzikus. Niektóre smerfy mają wyróżniające je cechy szczególne, choć w pierwszych komiksach z wyjątkiem Papy i Ważniaka, wszystkie wyglądały identycznie i wszystkie były nazywane po prostu jako „Smerf”. Z czasem poszczególne smerfy zaczęły się różnić imionami i charakterami, ale dopiero w wersji animowanej zyskały konkretne atrybuty (Pracuś – szelki, Osiłek – tatuaż itd.).

Inni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The Smurfs Official Site – oficjalna strona smerfów
  – polska strona smerfów

 
Smerfy